Arregui ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Arregui (* 1939), spanischer Theologe, Erzbischof von Guayaquil
 Brian Arregui (* 2000), argentinischer Boxer
 Ignacio Gracia Arregui (* 1955), mutmaßliches Mitglied der Führungsspitze der baskischen Terrororganisation ETA
 Joseph Arregui y Yparaguirre (1903–1979), spanischer römisch-katholischer Geistlicher